Липовшек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Липовшек, Марьяна (род. 1946) — словенская оперная певица (меццо-сопрано).
 Липовшек, Станислав (род. 1943) — католический прелат, епископ Целе с 15 марта 2010 года.